Il medagliere complessivo dei Giochi paralimpici mostra il totale di tutte le medaglie conquistate da ogni singola nazione nei Giochi paralimpici estivi e invernali dal 1960 al 2016.

Alcune nazioni presentano diverse denominazioni a causa di avvenimenti politici che si sono susseguiti durante il tempo trascorso dalle prime competizioni.

Nazioni vincitrici di medaglie paralimpiche 
I dati sono aggiornati alle Paralimpiadi estive di Rio de Janeiro 2016 e quelle invernali di Soči 2014.

Nazioni mai vincitrici di una medaglia paralimpica 
Di seguito l'elenco delle nazioni che, pur avendo partecipato ad almeno un'edizione dei Giochi paralimpici, non hanno mai vinto una medaglia. Tra queste, naturalmente, mancano nazioni mai qualificatesi per le paralimpiadi (es. Città del Vaticano).

Note

Voci correlate
 Medagliere complessivo dei Giochi olimpici

Collegamenti esterni 
 
 

Giochi paralimpici